Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek 158-as, továbbá 158B és R158-as jelzésű menetrend szerinti autóbuszjáratok: 

 158-as busz (Budapest)
 158B busz (Budapest)
 R158-as busz (Budapest)
 158-as busz (Budapest, 1980–2008)megszűnt